Либби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Либби, Беатрис Полин (более известна как Полин Фредерик; 1883—1938) — американская актриса.
 Либби, Скутер (род. 1950) — американский политик-республиканец неоконсервативного толка.
 Либби, Уиллард Франк (англ. Willard Frank Libby; 17 декабря 1908, Гранд-Валли, штат Колорадо — 8 сентября 1980) — американский физико-химик.